

Персоналії 
 Андрос — персонаж давньогрецької міфології, ім'я якого носить відповідний острів у Кікладському архіпелазі і місто на ньому.

 Андрос Олег Євгенійович (1985) — український письменник.
 Андрос Сергій Олександрович (1962) — український політик.
 Андрос Таунсенд (1991) — англійський футболіст.

Топоніми 

 Андрос — другий за величиною острів в архіпелазі Кіклади;
 Андрос — місто в Греції, адміністративний центр острова Андрос;
 Андрос — найбільший острів Багамських островів.

Див. також 
 Андрус
 Андрусяк